— японская фамилия. Известные носители:

 Такэмия, Кэйко (род. 1950) — японская мангака, работающая в области сёдзё-манги.
 Такэмия, Масаки (род. 1951) — японский го-профессионал 9 дана.
 Такэмия, Ююко (род. 1978) — японская писательница.